Sermersalik bezeichnet:
 Sermersalik (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sermersalik (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland